Fritz Heitmann (architekt)
 Fritz Heitmann (organista)